Eine Sandkiste ist:
 ein Synonym für einen Sandkasten
 eine Vorrichtung zum Absenken von Bauwerken, siehe Sandkiste (Bauwesen)

Siehe auch:
 Sandbox (Begriffsklärung)